Mannholz ist ein Ortsname
 Mannholz (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mannholz (Pleinfeld), Ortsteil des Marktes Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern